Ristović ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Ristović (* 1972), serbische Lyrikerin
 Milan Ristović (* 1953), serbischer Historiker und Hochschullehrer